О романе Александра Дюма-старшего см. статью Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя.
«Десять лет спустя» — альбом группы «Машина времени», выпущенный Всесоюзной фирмой «Мелодия» на грампластинках в октябре 1987 года. По данным «Мелодии», тираж альбом составил 1 миллион экземпляров. Был записан в 1987 году и представляет собой сборную ретроспективную пластинку из песен разных лет, которые были перезаписаны заново. Переиздан на компакт-дисках в 1996 году.

Аннотация к альбому

Список композиций 
Автор всех песен, кроме отмеченных — А. Макаревич
Сторона А
 Поворот (3:38) (А. Кутиков, П. Подгородецкий — А. Макаревич)
 Наш дом (3:35) (из х/ф «Начни сначала»)
 Ты или я (4:23) (из х/ф «Афоня»)
 Флаг над замком (2:52)
Сторона Б
 Марионетки (4:13)
 Старый корабль (3:16) (из х/ф «Начни сначала»)
 Родной дом (4:28)
 Скачки (3:00) (А. Кутиков, П. Подгородецкий — А. Макаревич)
 Самая тихая песня (1:04)

Участники записи 
 Андрей Макаревич — гитары, клавишные, вокал
 Александр Кутиков — бас-гитара, вокал
 Александр Зайцев — клавишные, вокал
 Валерий Ефремов — ударные

Выходные данные 
 альбом записан во Всесоюзной студии грамзаписи «Мелодия», 
 звукорежиссёры: Александр Кутиков, Андрей Ветр
 редактор: И. Йотко
 художник: Л. Воробьева
 фото: А. Астафьев

Примечания

Ссылки 
 Десять лет спустя на сайте Music in USSR
 Десять лет спустя на сайте Records.Su
 

Альбомы 1987 года
1987_2
Релизы Всесоюзной студии грамзаписи «Мелодия»
Рок-альбомы
Альбомы СССР
Альбомы на русском языке